Ismajli ist der Familienname folgender Personen:

 Adelina Ismajli (* 1979), kosovo-albanische Pop-Sängerin und Photomodell
 Ardian Ismajli (* 1996), kosovo-albanischer Fußballspieler
 Dzezahir Ismajli (* 2000), nordmazedonischer Fußballspieler
 Gentiana Ismajli (* 1984),  kosovo-albanische Pop-Sängerin
 Zanfina Ismajli (* 1985), kosovo-albanische Pop-Sängerin